Le château de Digoine, sur la commune de Palinges.
 Le château de Digoine, sur la commune de Saint-Martin-de-Commune.

Digoine